Kaz – jedna z trzech oficjalnych maskotek Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2002 w Korei i Japonii
 Kaz – amerykański serial kryminalny z Ronem Leibmanem w tytułowej roli